Gamsspitze ist der Name folgender Begre:

 Gamskopf (Goldberggruppe), ein 2765 Meter hoher Berg im Land Salzburg
 Gamskopf (Glocknergruppe), ein 2757 Meter hoher Berg im Land Salzburg
 Gamskopf (Kitzbühler Alpen), ein 2205 Meter hoher Berg in Tirol

Siehe auch: Gamsspitze